Barwinek bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Barwinek (Kielce), ein Stadtviertel von Kielce, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Barwinek (Dukla), ein Dorf der Gmina Dukla in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Barwinek (Kodrąb), eine Ortschaft der Gmina Kodrąb in der Woiwodschaft Łódź

 Barwinek (Berg), ein Berg der Sandezer Beskiden